Пуерта де Оро има више значења:

 Пуерта де Оро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерта де Оро, Лусија Фабијан (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику